Édouard Brissaud (1852-1909), médecin français, neurologue, anatomo-pathologiste et historien de la médecine ;
 Jacques Brissaud (1880-1960), son fils, artiste peintre, pastelliste, sculpteur et lithographe français ;
 Pierre Brissaud (1885-1964), son frère, illustrateur de mode ;
 André Brissaud (1920-1996), écrivain, historien et journaliste français ;
 Jane Brissaud (1934-2020), céiste française ;
 Philippe Brissaud (1947-), égyptologue français ;
 Manuel Brissaud (1963-), kayakiste français ;
 Laurent Brissaud (1965-), kayakiste français.